Gmina Mahoning (hrabstwo Armstrong)
 Gmina Mahoning (hrabstwo Carbon)